George Baillie-Hamilton (10. hrabia Haddington)
 George Baillie-Hamilton (11. hrabia Haddington)
 George Baillie-Hamilton (12. hrabia Haddington)
 George Baillie-Hamilton (14. hrabia Haddington)